S65, S-65, S.65 ist die:

 Bezeichnung für das Mobiltelefon Siemens S65
 Werksbezeichnung für den Hubschraubertyp Sikorsky S-65 (militärische Bezeichnung CH-53 Stallion).
 Bezeichnung des sowjetischen Kettenfahrzeugs Stalinez-65
 Bezeichnung eines Motors von BMW, siehe BMW S65
 Savoia-Marchetti S.65, Flugzeugtyp